Grad u Danskoj:
 Lemvig, grad u regiji Središnji Jutland

Općina u Danskoj:
 Lemvig (općina), općina u regiji Središnji Jutland